Леонид Остапович Речмедин (1912—1981) — советский украинский журналист, заместитель редактора республиканской газеты «Радянська Україна».

В 1960—1980 годах — инструктор, заведующий сектором, первый заместитель заведующего Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС.

Биография 
Родился в 1912 году в селе Андрушевка, Липовецкого уезда Киевской губернии Российской империи, в семье учителя.

Свою первую заметку в «большую» газету послал четырнадцатилетним юношей в 1926 году. Писал под псевдонимами: Л. Дніпровий и Леонид Москвиченко.

Работал корреспондентом, заведующим отделом Винницкой областной комсомольской газеты «Молодий Бiльшовик». Член ВКП(б) с 1940 года.

С сентября 1939 года — сотрудник, а с 1940 года — ответственный секретарь редакции львовской областной газеты «Вільна Україна».

В годы войны 
Участник Великой Отечественной войны, в РККА с января 1942 года.

Внчале был инструктором по информации политотдела 96-й отдельной стрелковой бригады 7-го стрелкового корпуса 64-й армии.

В 1943 году — гвардии капитан, редактор газеты «Сталинская гвардия» 94-й гвардейской стрелковой дивизии.

Воевал на Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном, 1-м Украинском фронтах.

С августа 1943 года — заместитель ответственного редактора фронтовой газеты «За честь Батькивщини» 1-го Украинского фронта.

Войну окончил в звании майора. Награждён орденами Красной Звезды (1943) и Отечественной войны I степени (1944), медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

После войны 
После войны — заместитель редактора республиканской газеты «Радянська Україна».

В 1950-х годах — в аппарате ЦК Коммунистической партии Украины — помощник 2-го, затем 1-го секретаря ЦК КПУ А. И. Кириченко.

В 1958—1960 годах — в аппарате ЦК КПСС — помощник А. И. Кириченко, который при Н. С. Хрущёве был вторым секретарем ЦК КПСС.

Несмотря на конфликт между Хрущевым и Кириченко, и опалу последнего, а позже смещение с должности Хрущёва, остался в аппарате ЦК КПСС, где работал до конца жизни.

На 1962 год — инструктор Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам.

На 1980 год — заведующий сектором, заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПСС (зав. отделом был Е. М. Тяжельников, курировал отдел секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин).

Умер в 1981 году в Москве.

Семья 
Один из четырёх братьев, младшие — писатель Валентин и географ Иван, старший — учитель химии Пётр Речмидин, который вернувшись с фронта был убит ОУНовцами на Львовщине в 1947 году.

Публикации 
Активно занимался журналистской работой, в том числи и после перехода в аппарат ЦК КПСС.

Некоторые публикации:
 Ядовитое оружие империализма. [Об антикоммунистич. пропаганде буржуаз. идеологов] // Правда Украины, 1968, 15 окт.
 Правдивость и ещё раз правдивость // Журналист, 1968
 Правдивость и объективность // Главные темы. Библиотечка журналиста. — М., Госполитиздат. 1971. — стр. 159—167.

Примечания

Источники 
 Речмедин Леонид Остапович 1912 г.р. // ОБД «Подвиг народа»
 Виктор Гай — Скажи, кто твой друг?.. // Голос України, 19 мая 2012

Политработники Великой Отечественной войны
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Родившиеся в Погребищенском районе
Журналисты СССР
Журналисты Украины
Члены КПСС
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС